Wiegandt ist der Familienname folgender Personen:

 Alexa Wiegandt (* 1962), deutsche Schauspielerin
 Andreas Heinrich Wiegandt (1809–1889), deutscher Politiker
 Bernhard Wiegandt (1851–1918), deutscher Maler, Bühnenbildner und Kunstlehrer
 Bertha Wiegandt (1889–1977), deutsche Malerin
 Else  Wiegandt (1894–1985), deutsche Malerin
 Ernst Robert Heinrich Wiegandt (1856–1926), württembergischer Oberamtmann
 Hans Wiegandt (1915–2013), deutscher Grafiker und Professor
 Herbert Wiegandt (1914–2003), deutscher Philologe
 Jochen Wiegandt (* 1947), deutscher Volkssänger, Liedermacher und Unterhaltungskünstler
 Karl Wiegandt († 1867), Mitgründer des Berliner Verlages Wiegandt & Hempel
 Klaus Wiegandt (* 1939), deutscher Manager
 Matthias Wiegandt (* 1965), deutscher Musikwissenschaftler